EDTL steht für:

 IACO-Code von Flughafen Lahr
 Electricidade de Timor-Leste, der Stromversorger in Osttimor

Abkürzung